1409 Isko – asteroide della fascia principale
 Isko – denominazione di un tifone tropicale
 Isko – nome proprio maschile filippino e finlandese 
 Isko – quartiere di Oulu, città della Finlandia  
 Isko – acronimo di International Society for Knowledge Organization